Jméno a příjmení Michal Kovář má více nositelů:

 Michal Kovář (* 1973) – český fotbalista
 Michal Kovář (1983) – český fotbalista
 Michal Kovář (jazykovědec) (* 1974) – český filozof a ugrofinský jazykovědec